Rudice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Rudice (okres Blansko)
 Rudice (okres Uherské Hradiště)